Med akut hotade språk brukar man avse språk som inom en nära framtid riskerar att försvinna. Det är språk som endast talas av ett mindre antal äldre personer.

Lista över akut hotade språk (med färre än 100 talare

 Andamanesiska språk
 Cucapa 
 Ingriska
 Khomani
 Liviska
 Manchuiska 
 N/u
 Ona
 Pitesamiska
 Qawasqar
 Squamish
 Sydjukagiriska 
 Tersamiska
 Votiska

Utrotningshotade språk